«Исканде́р» (индекс комплекса — 9К720) — семейство российских оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК): «Искандер», «Искандер-М», «Искандер-К», «Искандер-Э». Разработаны научно-производственной корпорацией «Конструкторское бюро машиностроения» (КБМ) в городе Коломне Московской области.

Основное назначение ракетных комплексов «Искандер» — уничтожение систем ПВО и ПРО противника, а также важнейших объектов, прикрываемых ими, на дальностях до 500 км.

Впервые ракетный комплекс «Искандер» был представлен в августе 1999 года на Международном авиационно-космическом салоне (МАКС) в городе Жуковском Московской области.

Концепция применения ОТРК «Искандер» 
По мнению западных аналитиков, ОТРК «Искандер», наряду с такими системами ПВО, как С-400, и береговыми противокорабельными комплексами класса «Бастион», играет ключевую роль в концепции ВС России, известной на Западе как «зона запрета доступа» (Anti-Access/Area Denial, A2/AD), которая заключается в том, что войска НАТО не могут находиться и передвигаться в радиусе действия систем запретной зоны A2/AD без риска получения неприемлемого ущерба. По мнению «The National Interest», ОТРК «Искандер» является самым опасным оружием ВС РФ, так как имеет очень низкий барьер неядерного применения, а большая дальность ракет и их возможности преодоления ПРО может сразу привести к огромному ущербу в случае нанесения ударов «Искандерами» по аэродромам, логистическим центрам и тому подобным объектам. Эксперты сравнивают массированное применение ОТРК «Искандер» по масштабу ущерба с последствием бомбардировок авиации НАТО.

Ракеты для комплексов «Искандер-М» и «Искандер-К» хотя и запускаются с одной и той же самоходной пусковой установки, являются принципиально разными. «Искандер-М» использует высотную (высота полёта — 50 км) сверхманёвренную (перегрузки — 20—30 g) квазибаллистическую ракету со стелс-технологиями, сбрасываемым модулем РЭБ и ложными мишенями с целью обхода систем ПРО и поражения защищаемых ими объектов на дальности до 500 км.

Комплекс в варианте комплектации «Искандер-К» использует крылатую ракету Р-500 со сверхнизкой траекторией полёта на высоте 6-7 м с огибанием рельефа местности, которая официально имеет дальность 500 км, однако эксперты Пентагона считают, что это фиктивно заниженные показатели, чтобы скрыть нарушение Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД) между СССР и США от 8 декабря 1987 года, а реальная дальность этой крылатой ракеты 2000-5000 км.

Тактическое применение ОТРК «Искандер» может включать одновременный удар квазибаллистической ракетой «Искандер-М» и крылатой ракетой «Искандер-К» для поражения высокозащищённых ПРО и ПВО целей по разным траекториям, что усложняет защиту от поражения. Константин Сивков считает, что залп дивизиона ОТРК «Искандер» способен уничтожить целый позиционный район ПРО США.

ОТРК «Искандер» использует для поражения цели в основном различные кассетные самоприцеливающиеся поражающие элементы, но потенциально ракеты ОТРК могут использовать ядерные боеголовки.

Предположительно, «Искандер» является основой для гиперзвукового ракетного комплекса «Кинжал».

История 
Разработка ОТРК «Искандер» была начата в соответствии с постановлением ЦК КПСС и Совета министров СССР от 21.12.1988 г. № 1452—294 «О начале опытно-конструкторских работ по созданию ОТРК „Искандер“», как результат в том числе личных усилий главного конструктора КБМ С. П. Непобедимого, доказавшего Военно-промышленной комиссии Президиума Совета министров СССР необходимость создания взамен ОТРК «Ока» ракетного комплекса, не подпадающего под действие положений договора с США о РСМД.

11 октября 2011 года завершён первый этап испытаний обновлённого ракетного комплекса «Искандер-М» с новым боевым оснащением. Ракета 9М723 комплекса «Искандер-М» оснащёна новой корреляционной системой наведения.

В конце мая 2017 года несколько ПУ ОТРК «Искандер» оперативно были переброшены по воздуху в Таджикистан для участия в совместных учениях «Душанбе-Антитеррор-2017», где впервые были сделаны запуски за пределами Российской Федерации.

Основные характеристики

Назначение комплекса 

Предназначен для поражения боевыми частями в обычном снаряжении малоразмерных и площадных целей в глубине оперативного построения войск противника. Предполагается, что может быть средством доставки тактического ядерного оружия.

Наиболее вероятные цели<ref name=":1" /
 системы ПВО
 системы ПРО
 командные пункты и узлы связи
 самолёты и вертолёты на аэродромах
 важнейшие объекты инфраструктуры (склады, мосты и тому подобное)
 скопления войск и техники (колонны на марше, площадки хранения техники и тому подобное)
 оперативно-тактические ракетные комплексы
 дивизионная артиллерия: реактивные системы залпового огня, дальнобойная артиллерия
 корабли (требуется внешнее управление ракетой по радиосвязи с передачей координат движущегося корабля от РЛС береговых противокорабельных комплексов или самолётов ДРЛО).
Некоторые авторы издания The National Interest и фонд Jamestown Foundation считают, что тактические характеристики ОТРК «Искандер» переходят от поражения отдельных целей в стратегическое преимущество со способностью России одержать победу на локальном театре военных действий в так называемой концепции «Зона запрета доступа» (Anti-Access/Area Denial, A2/AD). Отдельные зарубежные эксперты считают, что радиус ОТРК «Искандер» существенно выше возможностей ОТРК и дивизионной артиллерии НАТО, поэтому существует риск нанесения неприемлемого ущерба войскам НАТО со стороны дивизионов ОТРК «Искандер» ещё до того, как дивизионная артиллерия НАТО выйдет на дистанцию способности ведения огня. Действительно, основной ОТРК НАТО типа MGM-140 ATACMS имеет дальность 200—300 км, что существенно меньше ОТРК «Искандер».

В выпуске Military Balance 2017 года сделано сравнение ОТРК США и «Искандера», где указано на преимущество «Искандера» в дальности действия, и поступление на вооружение США ракет LRPF дальностью 500 км, как у «Искандера», планируется в США не ранее 2027 года.

Существуют мнения экспертов издания The National Interest, что наземные войска НАТО не могут бороться эффективно с ОТРК «Искандер» без несения неприемлемых потерь, поэтому основным средством борьбы с ОТРК предполагается авиация. Однако дополнительной сложностью является известная аналитикам НАТО концепция применения ОТРК как «эскалация-деэскалация», которая заключается в том, что в случае тактического успеха НАТО («эскалация») происходит переход ОТРК «Искандер» с нанесения ударов неядерными средствами на тактические ядерные боеприпасы снова до нанесения неприемлемого ущерба, влекущего остановку продолжения операции НАТО («деэскалация»).

Аналитики, рассматривающие сценарии возможных локальных конфликтов России со странами со слабыми армиями, указывают, что атака «Искандеров» может быстро решить исход локальной войны в самом начале, так как уничтожение позиций РЛС локального ПВО, известных по данным радиотехнической разведки, открывает возможность ВКС РФ приступить к массированным бомбардировкам средствами Су-34 и Су-24. Кроме этого, разрушение «Искандерами» аэродромов, командных центров, складов, казарм и ангаров с техникой на базах превращает регулярную армию в дезорганизованные силы без централизованного снабжения и управления в течение первых минут от начала конфликта. Разрушение «Искандерами» мостов и риск нанесения удара по войскам в колоннах на марше ограничивают возможность как манёвра, так и возможность прибытия подкреплений к участкам прорыва. В целом, как отмечают некоторые западные авторы, сценарий применения «Искандеров» схож с массированным применением крылатых ракет НАТО при начале атаки слабых армий, но крылатые ракеты могут быть уничтожены развитым ПВО, в то время как «Искандер» сам является средством поражения ПВО.

Состав комплекса 

В состав комплекса входят шесть типов машин (51 единица на ракетную бригаду):

 Самоходная пусковая установка (СПУ) (9П78-1) — предназначена для хранения, транспортировки, подготовки и запуска по цели двух ракет. Полная масса 42 т, полезная нагрузка 19 т, скорость передвижения по шоссе/грунтовой дороге 70/40 км/ч, запас хода по топливу 1000 км. Расчёт 3 человека. Шасси МЗКТ-7930
 Транспортно-заряжающая машина (ТЗМ) (9Т250/9Т250Э) — предназначена для транспортировки дополнительных двух ракет и зарядки СПУ. Выполнена на шасси МЗКТ-7930, оснащена погрузочным краном. Полная боевая масса 40 тонн. Расчёт 2 человека.
 Командно-штабная машина (КШМ) (9С552) — предназначена для управления всем комплексом «Искандер». Выполнена на колёсном шасси КАМАЗ 43101. Радиостанция Р-168-100КА «Акведук». Расчёт 4 человека. Характеристики КШМ:
 максимальная дальность радиосвязи на стоянке/на марше: 350/50 км
 время расчёта задания для ракет: до 10 секунд
 время передачи команд: до 15 секунд
 число каналов связи: до 16
 время развёртывания (свёртывания): до 30 минут
 время непрерывной работы: 48 часов
 Машина регламента и технического обслуживания (МРТО) — предназначена для проверки бортовой аппаратуры ракет и приборов, для проведения текущего ремонта. Выполнена на колёсном шасси КамАЗа. Масса 13,5 тонн, время развёртывания не превышает 20 минут, время автоматизированного цикла регламентной проверки бортовой аппаратуры ракеты — 18 минут, расчёт 2 человека.
 Пункт подготовки информации (ППИ) (9С920, КАМАЗ 43101) — предназначена для определения координаты цели и подготовки полётных заданий для ракет с последующей их передачей на СПУ. ППИ сопряжён со средствами разведки и может получать задания и назначенные цели из всех необходимых источников, в том числе со спутника, самолёта или БПЛА. Расчёт 2 человека.
 Машина жизнеобеспечения (МЖО) — предназначена для размещения, отдыха и приёма пищи боевых расчётов. Выполнена на колёсном шасси КАМАЗ 43118. Машина имеет в своём составе: отсек отдыха и отсек бытового обеспечения. Отсек отдыха имеет 6 спальных мест вагонного типа с откидными верхними лежаками, 2 рундука, встроенные шкафчики, открывающееся окно. Отсек бытового обеспечения имеет 2 рундука с сидениями, складной подъёмный стол, систему водоснабжения с баком на 300 литров, бачок для подогрева воды, насос для перекачки воды, систему слива, мойку, сушилку для одежды и обуви.
 Комплект арсенального оборудования и учебно-тренировочные средства.

Боевые характеристики 

 Круговое вероятное отклонение: 30—70 м без системы самонаведения и 5—7 м с системой самонаведения
 Стартовая масса ракеты: 3800 кг.
 Масса боевой части: 480 кг.
 Длина 7,3 м.
 Диаметр 920 мм.
 Скорость ракеты после начального участка траектории: 2100 м/c Максимальные перегрузки в процессе полёта — 20—30G (ракета маневрирует в полёте как по высоте, так и по направлению полёта). Максимальная высота траектории — более 100 км.
 Минимальная дальность поражения цели: 300 м.
 Максимальная дальность поражения цели: 500 км «Искандер-К» (с крылатой ракетой Р-500).
 Наведение: ИНС, ГЛОНАСС, оптическая ГСН.
 Время до пуска первой ракеты: 4—16 минут.
 Интервал между запусками: 1 минута (для пусковой установки 9П78 с двумя ракетами).
 Температурный диапазон эксплуатации: от −50 °C до 50 °C.
 Срок эксплуатации: 10 лет, в том числе 3 года в полевых условиях.

Типы головных частей 
«Искандер» может использовать очень широкий набор боевых частей. Основными боевыми частями являются следующие:
 Для поражения площадных целей и окопанной техники используется кассетная осколочная боевая часть с дистанционным подрывом в воздухе 54 боевых элементов для поражения людей и техники в окопах сверху.
 Для поражения бункеров используется бетонобойная боевая часть.
 Для поражения точечных целей используется обычно осколочно-фугасная боевая часть. Остальные боевые части могут быть применены для специфических нетиповых задач.

Кассетные боевые части для поражения площадных целей 

«Искандер» может использовать широкий ассортимент кассетных боевых частей, позволяющих поразить сразу крупную площадную цель, такую, как военная база, аэродром, узел ПВО/ПРО.

В среднем 1 кг осколочных кассетных боеприпасов поражает около 32 м², то есть ориентировочно площадь поражения «Искандер» осколочной кассетной боевой частью около , или примерно два футбольных поля. Площадь поражения варьируется от типа кассетных боеприпасов и может быть намного ниже для кумулятивных или объёмно-детонирующих, но данные боеприпасы могут поражать также бронетехнику или пехоту/технику в укрытиях. Известные типы кассетных боеприпасов ОТРК «Искандер» следующие:
 кассетная с 54 осколочными боевыми элементами неконтактного подрыва, срабатывающими на высоте около 10 м над поверхностью земли. Это нивелирует попытку защиты с помощью окопов для техники и людей, так как поражение происходит осколками сверху. Данные кассетные элементы являются частично управляемыми, сбрасываются с высоты около 0,9—1,4 км и планируют, ориентируясь по командам дистанционного взрывателя 9Э156 «Зонт», который работает по встроенному радиовысотомеру, и вращающегося за счёт расположения сбоку боевого элемента лазерного дальномера, сканирующего поверхность. Использование лазерных высотомеров связано с защитой от применения РЭБ;
 кассетная с кумулятивными осколочными боевыми элементами , способными пробивать броню крыши бронетехники толщиной до 20 мм, а также наносить ранения пехоте осколками;
 кассетная с самоприцеливающимися с помощью собственных РЛС и ИК ГСН боевыми элементами для поражения скоплений техники СПБЭ-Д;
 кассетная объёмно-детонирующего действия для поражения живой силы и техники среди застройки и в укрытиях. По мощности объёмного взрыва кассетная боевая часть «Искандера» превосходит бомбу объёмного взрыва ОДАБ-500П сравнимого веса со сплошным разрушением и воспламенением объектов в радиусе 30 метров за счёт того, что формируемое облако газа кассетных элементов не сферическое, а распростряняющееся вдоль земли.
Часть кассетных боеприпасов позволяет выполнить дистанционное минирование на пути просёлочных дорог выдвигающихся подкреплений противника;
 кассетное дистанционное противопехотное и противоколёсное минирование нажимными минами ПФМ-1, а также самоустанавливающимися минами-растяжками ПОМ-2 «Отёк»;
 кассетное дистанционное противотанковое минирование магнитными противоднищевыми минами ПТМ-3.

Некассетные боеприпасы для поражения точечных целей 
Некассетные боевые части предназначены для уничтожения точечных укреплённых объектов как командные бункеры, железобетонные здания складов, казарм, цистерны хранилищ ГСМ и тому подобные. Противобункерный боеприпас в целом аналогичен сходной по весу бетонобойной бомбе БЕТАБ-500У, за счёт кинетической энергии и твёрдой оболочки предназначенной для пробивания железобетонного перекрытия до 1,2 метра толщиной и детонации внутри помещения. Осколочно-фугасные боевые части в целом аналогичны бомбам сравнимого веса, таким как КАБ-500, и поражают осколками легко бронированную технику на дистанции 70 метров, а легко уязвимую технику, такую как окопанные машины в составе комплексов ПВО и узлов связи, на дистанции 200 метров.

Резюмируя, назначение некассетных боевых частей следующее:
 проникающая для поражения командных центров в железобетонных бункерах;
 осколочно-фугасная (ОФБЧ) для поражения точечных целей, а также техники и людей рядом с ней;
 фугасно-зажигательная для поражения складов боеприпасов и ГСМ.

Ядерные боеприпасы 
Специальная (ядерная) боевая часть мощностью до 50 килотонн.

Конструкция ракет 

ОТРК использует квазибаллистическую и крылатую ракету. Общим, кроме машин пускового комплекса для ракет, является система наведения, а также кассетные наполнители боевых частей.

Головка самонаведения и средства управления 
Система наведения смешанная: инерциальная на начальном и среднем участках полёта и оптическая на конечном участке полёта, чем достигается высокая точность попадания 5—7 м. Возможно использование ГЛОНАСС в дополнение к инерциальной системе наведения. Существует несколько модификаций ракеты, отличающихся боевой частью и телеметрией. Ракеты в полёте могут получать по радио дистанционно новые координаты цели, что позволяет поражать подвижные цели (включая корабли).

Оптическая ГСН 9Б918 производства НПП «Радар ммс» является инфракрасной и позволяет по ориентирам на местности находить координаты цели даже в безлунную ночь. Преимуществом оптической ГСН является устойчивость против применения противником средств РЭБ для подавления сигналов спутниковой навигации или радиокоманд.

Квазибаллистическая ракета «Искандер-М» 
 «Искандер-М» — вариант для Российских вооружённых сил с двумя квазибаллистическими ракетами 9М723 на ПУ, дальность стрельбы согласно упоминанию в различных источниках составляет до 500 км.
Ракета комплекса 9М723 имеет одну ступень с твёрдотопливным двигателем. Ракета изготовлена с применением технологий понижения радиолокационной заметности (так называемой «Стелс-технологии»): малая поверхность рассеивания, малый размер выступающих частей, радиопоглощающее покрытие.

До 2022 года средства противодействия ПРО со стороны «Искандер» в основном было известно из российских источников, при этом часть из них были обзорами журналистов на обрывочных данных российского ВПК. 3 февраля 2022 года с признанием целой серии ключевых ТТХ по борьбе с ПРО со стороны «Искандер» выступил с видеоинтервью генерал Войска Польского . Скшипчак является не просто армейским генералом, а одним из ключевых экспертов НАТО в области новых вооружений с большим боевым опытом крупных военных операций. Ранее Скшипчак был командующим всеми сухопутными силами Польши, а также руководил 4-м корпусом «многонациональных сил НАТО» при интервенции войск НАТО в Ирак. С 2011 года он заместитель министра обороны Польши по закупке и внедрению новых систем вооружения. Скшипчак подтвердил — «Искандер» имеет следующие характеристики превращающие его из тактического в «геостратегическое оружие»:

 «Искандер» имеет средства маневрирования на всех участках траектории полета (разгон, баллистическая часть, финиширование)
 «Искандер» укомплектован модулями РЭБ и сбрасываемыми ложными целями
 Скшипчак оценивает вероятность перехвата «Искандера» ЗРК «Патриот» как сомнительную, сравнивая эффективность этого ЗРК против более простых целей в Саудовской Аравии
15 марта 2022 года The New York Times и Military Watch Magazine сообщили, что данным их источников в Пентагоне «Искандер» имеет защиту от средств ПВО за счет сбрасывания «ловушек» против ЗРК. Каждая «ловушка» имеет примерно размер с дротик и выполняет имитацию «Искандера» в радио- и инфракрасном диапазоне. По данным эксперта из Пентагона данные ловушки использовались практически для обхода систем ПВО Украины.

Защита от поражения системами ПВО/ПРО на разгонном участке 
Для защиты ракеты от поражения на разгонном участке ракета использует аэродинамические рули для интенсивного маневрирования при наборе высоты.

Защита от поражения системами ПВО/ПРО на баллистическом участке траектории 

Бо́льшая часть полёта проходит на высоте около 50 км, что существенно выше потолка действия таких систем ПВО как Patriot.

ПРО класса THAAD рассчитаны на вычисление траектории неуправляемых баллистических ракет как Р-17 «Скад» с поражением именно на высотной части прямым столкновением. Часть экспертов считает, что против THAAD «Искандер-М» использует маневрирование за счёт газоструйных рулей. Поэтому считается, что траектория «Искандер-М» не баллистическая, как у ракет класса Р-17 Скад, а «квазибаллистическая».

Между тем, имеются сообщения и о других возможных технологиях защиты от ПРО на баллистическом участке траектории без маневрирования, но за счёт использования ложных целей. Часть экспертов отмечает, что по уровню оснащения средствами прорыва ПРО «Искандер» эквивалентен таким МБР, как «Тополь-М»

Защита от поражения ПВО/ПРО на финишном участке поражения цели 
При спуске к цели ракета маневрирует с перегрузкой 20—30 единиц (G) в первую очередь за счёт аэродинамических рулей. Ракета имеет гиперзвуковую скорость на финишном отрезке траектории 2100—2600 м/с (6—7 чисел Маха). Эти показатели превышают или находятся на грани возможностей лучших систем ПРО/ПВО среднего уровня дальности.

Также основным поражающим боеприпасом «Искандера» для поражения комплексов ПВО/ПРО являются кассетные боевые части. За счёт практически вертикального захода «Искандера» на цель и использования управляемых боевых частей возможен ранний их сброс с высоты до 1,4 км до цели, что делает невозможным эффективное применение против ракеты зенитной артиллерии комплекса ПВО ближнего радиуса действия, который функционально защищает систему ПРО от атак ракетами.

Система РЭБ «Искандера» по борьбе с ПВО/ПРО 
Ракета несёт в себе сложный комплекс активных помех. Если в «Искандер» используются модули РЭБ, аналогичные «Тополь-М», то типовой «боевой порядок» предполагает, что после разгонного участка формируется вереница ложных целей, в центре которой находится сама ракета, а модуль РЭБ находится в конце вереницы, чтобы его помехи усложнялись, накладываясь на многочисленные отражатели, а также чтобы модуль последним разрушился при вхождении в атмосферу. Основное назначение таких модулей радиоэлектронной борьбы — ещё больше усложнить распознавание ракеты среди ложных целей на баллистическом участке траектории, а при входе ракеты в атмосферу усложнять работу РЛС и системам радиокоманд для зенитных ракет.

Вероятность поражения ракет «Искандера» современными системами ПРО 
Российские источники обычно оценивают вероятность отражения американскими ПРО удара «Искандер-М» как незначительную. Вероятность поражения «Искандер-М» самыми лучшими американскими системами ПРО как THAAD и системами ПВО с элементами ПРО как Patriot не упоминается в спецификациях производителей данных систем. В целом официальная спецификация THAAD не упоминает возможности действия системы против аэробаллистических ракет, а система декларируется как защита от боевых блоков баллистических ракет. Также у стран НАТО нет сходного ОТРК с аэробаллистической траекторией и интенсивным маневрированием с защитой от ПРО, на котором можно провести хотя бы испытания. Тем не менее, опасность поражения THAAD со стороны продвинутых ОТРК, в том числе имеющими и крылатые ракеты как «Искандер-К» описанный ниже, осознаётся американскими экспертами. The National Interest по системам ПРО считает, что вероятность отражения атаки «Искандера» системами ПРО США незначительная, так как даже очень старые ракеты типа Р-17 самыми современными системами ПРО США отражаются с вероятностью не более 50 %. Американские эксперты указывают, что в случае «Искандера», использующего гиперманеврирование, технологии «стелс» и средства РЭБ, вероятность отражения его атаки может быть настолько незначительной, что, «не похоже на то, чтобы системы ПРО США справились с „Искандером“».

Крылатая ракета «Искандер-К» 

 «Искандер-К» — вариант с использованием двух крылатых ракет Р-500, дальность стрельбы — 500 км, масса БЧ — 480 кг. Высота полёта ракеты около 7 метров при выходе на цель, и не выше 6 км, ракета автоматически корректируется всё время полёта и автоматически огибает рельеф местности.
Эксперты Пентагона считают, что официальная дальность ракеты фиктивно занижена, чтобы скрыть нарушение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, а реальная дальность этой крылатой ракеты составляет 2000—2600 километров.

Первоначально западные источники придерживались версии, что ракета создана на базе «запрещённой» крылатой ракеты большой дальности C-10 «Гранат» Однако с 2017 года разведчики США более склонны считать, что крылатая ракета для «Искандер» является эквивалентом проектов известных как 9М729 (по классификации НАТО SSC-8), то есть сухопутной версией крылатой ракеты семейства «Калибр». Разногласия между сторонами ДРСМД по этому поводу по-прежнему не урегулированы, что стало главной причиной провала переговоров сторон по проблематике договора, прошедших в Женеве в январе 2019 года. Другая версия гласит, что ракета используемая данными комплексами, является наземным вариантом ракеты Х-101, а не «Калибра». В случае использования сухопутной версии X-101 договор РСМД не нарушается, так как дальность полёта данной ракеты может быть выше 5500 км (зато в этом случае нарушается СНВ-3). Ракета Х-101 относится к классу носителей стратегического ядерного оружия, а также способна поражать подвижные цели.

Отметим, что фактически все крылатые ракеты имеют ресурс двигателя в несколько раз выше максимальной дальности полёта, и дальность полёта увеличивается сокращением веса боевой части и увеличением веса для топливных баков, поэтому сама по себе дальность не позволяет точно определить семейство крылатой ракеты.

Сами конструкторы заявляют ракету как «аэробаллистическую», а не совсем классическую крылатую ракету. Показанные публично пуски крылатой ракеты действительно указывают на начало полёта по баллистической траектории. Иными словами, крылатая ракета, подобно «Искандер-М», стремится быстро закончить разгонный участок и выйти на большую высоту для снижения сопротивления воздуха и увеличения дальности полёта; снижение происходит непосредственно перед атакой цели. Такой же метод увеличения дальности полёта используют крылатые ракеты нового поколения, как, например, «Калибр».

Источники не сообщают каких-то сведений о средствах прорыва ПРО для «Искандер-К» кроме малой высоты полёта перед атакой цели. Но если используется вариант ракеты X-101, то крылатые ракеты данного семейства исполнены по технологии «стелс», хотя на фотографиях ракеты с учений не наблюдаются характерные скошенные грани для минимизации ЭПР как у Х-101. Многие системы ПРО, как THAAD, могут уничтожать ракеты только на баллистической части траектории и без дополнительной защиты от систем как Patriot не могут отражать атаки крылатых ракет. Кроме этого, малая высота полёта требует для обнаружения крылатых ракет загоризонтных РЛС, которые имеют очень низкую точность и непригодны для управления противоракетами. Поэтому уничтожение крылатой ракеты возможно после входа её в пределы радиогоризонта РЛС систем ПРО, что оставляет лишь считанные секунды на уничтожение крылатой ракеты до поражения системы ПРО.

Экспортный вариант баллистической ракеты «Искандер-Э» 
Ракетные комплексы «Искандер» находятся в списке продукции, запрещённой к экспорту, и, несмотря на интерес военных из Саудовской Аравии, не будут продаваться за рубеж. Директор Госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов:

Это серьёзное наступательное оружие, способное нести ядерный боезаряд. «Искандер» находится в списке продукции, запрещённой к экспорту.

Для иностранных заказчиков предлагается упрощённый вариант ракеты «Искандер-М» под названием «Искандер-Э».
Упрощение комплекса касается сокращения дальности до 280 км и варианты поставки не включают кассетные боевые части с самоприцеливающимися элементами (сокращение дальности ОТРК в экспортном варианте может быть обусловлено тем, что экспорт ракет с дальностью поражения более 300 км запрещён международными договорами).

Боевое применение 
 Война в Южной Осетии (2008): достоверных сведений о боевом применении комплексов «Искандер» нет, однако поступали сообщения, опровергаемые российскими военными, что комплекс использовался во время грузино-югоосетинского вооружённого конфликта 2008 года. Сложность определения факта боевого применения состоит в том, что ВС РФ применяли и более дешёвые ракеты из ТРК Точка-У. По утверждению начальника Аналитического департамента МВД Грузии Шота Утиашвили, Россия применяла ракетные комплексы «Искандер» по объектам в Поти, Гори и трубопроводу Баку-Супса. Михаил Барабанов, эксперт издания Moscow Defense Brief, указывает, что комплекс «Искандер» был применён по месту базирования отдельного танкового батальона в Гори. В результате прямого попадания боевой части в склад вооружений грузинского батальона произошёл его подрыв. При этом автор отмечает, что данные сведения основаны на непроверенных источниках. Голландская комиссия, расследовавшая обстоятельства гибели оператора телекомпании RTL Nieuws Стана Сториманса в Гори 12 августа 2008 года, определила, что журналист погиб от попадания одного 5-мм стального шарика; по сообщению БиБиСи, голландская комиссия выразила экспертное мнение, что носителем кассетного боеприпаса был «Искандер», однако в сообщении не было указано, по каким признакам был сделан такой вывод.Российский МИД заявил, что данных, предоставленных голландской стороной, недостаточно для определения типа носителя. Ранее организация Human Rights Watch выдвигала другую версию, согласно которой причиной гибели голландского журналиста стали авиационные кассетные бомбы РБК-250. Заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ генерал-полковник Анатолий Ноговицын опроверг все сообщения о применении «Искандеров» в Грузии, сообщив, что комплекс «Искандер» во время боевых действий в Южной Осетии не применялся, так как предназначен для специализированных задач, а для уничтожения объектов ВС Грузии миротворцы имели более простое вооружение.
 В конце декабря 2017 года министр обороны России Шойгу заявил о том, что комплекс «Искандер» применялся при нанесении ударов по объектам боевиков в Сирии.

 После завершения Второй Карабахской войны некоторые официальные лица Армении (начальник службы военного контроля минобороны Армении Мовсес Акопян, премьер-министр Н. Пашинян, а также отдельные эксперты делали заявления, что ОТРК «Искандер» применялся против Азербайджана; однако иных подтверждений этому не оказалось: они были опровергнуты как МО РФ, так и руководством Азербайджана. 15 марта 2021 года представитель Национального агентства по разминированию территорий Азербайджанской Республики заявил, что в городе Шуша при очистке территории от мин были найдены обломки двух разорванных ракет комплекса «Искандер-М» с идентификационным номером 9М723. Сегодня эти обломки выставлены в Парке военных трофеев в Баку. 12 апреля президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил на открытии парка, что у азербайджанской стороны имеется достаточно данных, подтверждающих факт использования этих ракет против азербайджанских военных после взятия Вооружёнными силами Азербайджана города Шуша.
 Используется в ходе вторжения России на Украину. Искандер является самой мощной боевой системой, используемой российской стороной в ходе вторжения, и в то же время одной из редко используемых, из-за ограниченного количества боеприпасов. С февраля по конец мая 2022 года зафиксировано более 240 ракетных ударов 9М720 и 9М723, при этом около 160 гражданских и военных объектов были поражены. Позднее количество ударов было значительно снижено, вероятно, из-за истощения запасов, в условиях войны Россия могла производить около 6 ракет 9М723 в месяц

Развёртывание комплекса в Калининградской области 

5 ноября 2008 года президент РФ Дмитрий Медведев, выступая с обращением к Федеральному собранию, заявил, что ответом на американскую ПРО в Польше станет размещение в Калининградской области ракетных комплексов «Искандер». 23 ноября 2011 года Дмитрий Медведев снова заявил о том, что Российская Федерация готова развернуть комплекс «Искандер» в случае, если страны НАТО продолжат развёртывание системы ПРО в Европе.

Фактическое развёртывание комплекса «Искандер» в Калининградской области подтверждалось и опровергалось различными источниками, и статус развёртывания до 2016 года оставался неясным. В октябре 2016 года факт развёртывания «Искандер-М» на боевое дежурство в Калининградской области стал неоспоримым.

Договор о РСМД и ракета 9М729 

В июле 2014 года президент США Барак Обама в письме президенту России Владимиру Путину впервые на уровне глав государств обвинил Россию в испытаниях крылатых ракет средней дальности, нарушающих подписанный в 1987 году Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. США утверждали, что в 2008—2011 годах Россия в нарушение Договора проводила испытания крылатой ракеты наземного базирования на дальность более 500 км (речь идёт о ракете 9М729 (Р-500, «Искандер-К», по классификации НАТО — SSC-8), разработанной екатеринбургским ОКБ «Новатор» им. Люльева); по утверждению российских официальных лиц, дальность действия этой ракеты заведомо меньше 500 км).

4 декабря 2018 года госсекретарь США Майк Помпео заявил, что если Россия в течение 60 дней не прекратит нарушения Договора о РСМД, то США будут вынуждены выйти из данного соглашения. Другими словами, США потребовали от России в течение 60 дней (до февраля 2019 года) уничтожить ракету 9М729.

Прошедшие 15 января 2019 года в Женеве российско-американские переговоры по проблематике договора завершились неудачей, прежде всего из-за разногласий между сторонами в части претензий к российской ракете 9М729.

Как сообщила заместитель госсекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон, США начнут односторонний выход из ДРСМД 2 февраля; процесс займёт шесть месяцев.

23 января США уведомили Россию, что решение выйти из Договора о РСМД является окончательным. В тот же день Минобороны и МИД РФ пригласили иностранных военных атташе и журналистов на брифинг, где впервые были раскрыты некоторые тактико-технические характеристики крылатой ракеты наземного базирования 9М729. При этом на встречу не пришли представители США и их ключевые союзники.

Как рассказал на брифинге начальник Ракетных войск и артиллерии ВС России генерал-лейтенант Михаил Матвеевский, ракета 9М729 — это модернизированный вариант ракеты 9М728 для ракетного комплекса «Искандер-М», унифицированный с ней по большинству агрегатов. По его словам, модернизация крылатой ракеты 9М728 была направлена на повышение мощности боевой части и точностных характеристик. Размещение на ракете 9М729 боевой части повышенной мощности и нового бортового комплекса управления для более высокой точности поражения цели привело к увеличению её длины и, соответственно, размера транспортно-пускового контейнера, который стал больше на 53 см. После модификации дальность ракеты, по словам Матвеевского, уменьшилась на 10 км, составив 480 км, в связи с тем, что масса ракеты была увеличена, тогда как топливный бак, стартовый и маршевый двигатель остались такими же.

Демонстрация российской ракеты 9М729, однако, не разубедила США в том, что Россия нарушает Договор о РСМД. Официальный представитель посольства США в РФ Андреа Калан сообщила «Интерфаксу»: «США и большинство наших союзников по НАТО отказались от посещения этого брифинга, в котором все мы увидели лишь очередную попытку скрыть нарушение и создать видимость транспарентности».

Эксперт по ракетному оружию Маркус Шиллер, генеральный директор компании ST Analytics, преподаватель , считает что с технической точки зрения крылатая ракета 9М729 может иметь дальность полёта свыше 500 км. «С точки зрения технического специалиста, договор сформулирован очень неточно и неудачно». Маркус Шиллер исходит из того, что ракета 9М729 запускается с транспортно-пусковой установки при помощи твердотопливного двигателя. Затем для полёта к цели используется двухконтурный турбореактивный двигатель, как в самолётах. «Если вы уменьшите полезную нагрузку, SS-26 непременно достигнет 500 километров», — говорит Шиллер.

Операторы 

  — 12 единиц «Искандер-Э», по состоянию на 2022 год
  — от 4 до 8 единиц «Искандер-Э», по состоянию на 2020 год
  — неизвестное число, по состоянию на май 2022.
  — 150 единиц «Искандер-М» в СВ, 12 единиц «Искандер-М» в БВ ВМФ по состоянию на 2022 год.

Служба

Организационная структура 
ОТРК «Искандер» поступают на вооружение ракетных бригад армейского подчинения.

Служба 
 в/ч 97211. 630-й отдельный ракетный дивизион 60-го Центра боевого применения (г. Знаменск), полигон Капустин Яр (4 ПУ);
 в/ч 54006. 26-я ракетная бригада (г. Луга) — перевооружение бригады начато в 2010 году поставкой 6 комплексов (ПУ), в 2011 году завершёно формирование первой бригады (12 ПУ);
 в/ч 47062. 107-я ракетная бригада (г. Биробиджан) — полностью перевооружёна 28 июня 2013 года (12 ПУ);
 в/ч 31853. 1-я гвардейская ракетная бригада (г. Горячий Ключ) — передача техники состоялась 14 ноября 2013 года (12 ПУ);
 в/ч 03333. 112-я гвардейская ракетная бригада (г. Шуя) — передача техники состоялась 8 июля 2014 года (12 ПУ);
 в/ч 30785. 92-я ракетная бригада (с. Тоцкое) — передача техники состоялась 19 ноября 2014 года (12 ПУ);
 в/ч 47130. 103-я ракетная бригада (г. Улан-Удэ) — передача техники состоялась 17 июля 2015 года (12 ПУ);
 в/ч 25788. 12-я ракетная бригада (г. Моздок) — передача техники состоялась 18 ноября 2015 года (12 ПУ);
 в/ч 92088. 20-я гвардейская ракетная бригада (г. Уссурийск) — передача техники состоялась 24 июля 2016 года (12 ПУ);
 в/ч 49547. 119-я ракетная бригада (г. Абакан — передача техники состоялась 11 ноября 2016 года (12 ПУ);
 в/ч 33558. 3-я ракетная бригада (пгт. Горный / Чита 46) — передача техники состоялась 9 июня 2017 года (12 ПУ);
 в/ч 54229. 152-я гвардейская ракетная бригада (г. Черняховск) — передача техники состоялась 5 февраля 2018 года (12 ПУ);
 в/ч 35535. 448-я ракетная бригада (г. Курск) — передача техники состоялась в конце 2019 года (12 ПУ);
 в/ч н/д. 47-я ракетная бригада (ст. Дядьковская) — передача техники состоялась в конце 2021 года.

Примечания 

Источники

Литература

Ссылки 
 Оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-Э». Основные объекты поражения, основные особенности, тактико-технические характеристики. Официальный сайт АО «Научно-производственная корпорация „КБ машиностроения“» (КБМ) (Коломна, Московская область) // kbm.ru
 Высокоточный ракетный комплекс сухопутных войск «Искандер». Описание, тактико-технические характеристики. // war-arms.info
 Высокоточный оперативно-тактический ракетный комплекс сухопутных войск 9К720 «Искандер». Общая информация, основные особенности, состав, тактико-технические характеристики. Информационно-новостная система «Ракетная техника» // missilery.info
 Оперативно-тактический РК «Искандер» и радиус его действия в Европе. РИА «Новости», проект «Инфографика» // ria.ru (11 ноября 2008 года)
 «Искандер» великий: оперативная стратегия. — Чем сегодня «грозит шведу» Российская Федерация: высокоточный оперативно-тактический ракетный комплекс сухопутных войск «Искандер». Журнал «Популярная механика» (США) // popmech.ru (1 декабря 2008 года)
 Комплекс 9К720 «Искандер» (SS-26 STONE). — Структура комплекса и хронология. // militaryrussia.ru
 Сергей Грищенко. «Волаты», несущие на своих плечах неуловимые «Искандеры». — Белорусский МЗКТ-7930 − колёса российского ракетного комплекса «Искандер-М». // abw.by (20 ноября 2015 года)
 

Крылатые ракеты России
Оперативно-тактические ракетные комплексы
Ракеты «земля-земля»
Военная продукция завода «Баррикады»
Военная продукция Воткинского завода
Военная продукция Конструкторского бюро машиностроения (Коломна)
Военная продукция Люберецкого завода сельскохозяйственного машиностроения
Военная продукция Научно-исследовательского института электронных приборов